Giuseppe Fossati ist der Name folgender Personen:

* Giuseppe Fossati (Übersetzer) (1759–1810), Schweizer Übersetzer und Jurist
 Giuseppe Fossati (Architekt) (1822–1891), Schweizer Architekt
 Giuseppe Fossati (Fußballspieler) (* 1894), italienischer Fußballspieler